Transients in Arcadia – cortometraggio del 1918 diretto da Kenneth S. Webb
Transients in Arcadia – cortometraggio del 1925 diretto da Daniel Keefe